В парному розряді жіночого тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Аранча Санчес і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер 7-5, 6-1

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (фінал)
 Аранча Санчес /  Гелена Сукова (чемпіонки)

Відсутня
 Сенді Коллінз /  Рейчел Макквіллан (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Pan Pacific Open